Monica la mitraille peut faire référence à :
 Monica Proietti, une voleuse de banques québécoise,
 Monica la mitraille, une comédie musicale écrite en 1968 par Michel Conte et Robert Gauthier,
 Monica la mitraille, un long métrage québécois réalisé par Pierre Houle en 2004.

Voir aussi